Cette page contient les pages d'homonymie de DEX et Dex.

Personnalités

Patronyme 

 Barbara Dex, chanteuse belge,

personnage fictif

 Ronon Dex, personnage fictif de la série télévisée Stargate Atlantis.

Prénom 
Dex est un prénom.

Arts

Jeux 
 Dex, un jeu vidéo
 Dex, une abréviation de dextérité dans les jeux de rôle
 , des jeux en ligne et une série de cartes à collectionner

Musique 
, une composante du logiciel Vocaloid

Sciences 
 dexaméthasone
 dextroamphétamine
 dexmédétomidine
 dextrométhorphane
 dex, l'abréviation de decimal exponent units (exposant décimal)
 , l'ancien nom de Sparksee, un système de gestion de base de données graphique performant et évolutif
 , une méthode de collecte de données pour les distributeurs automatiques
 , un fournisseur d'imagerie documentaire basé à Tampa, en Floride
 .dex, format de fichier exécutable pour Dalvik (machine virtuelle), produit par la conversion de fichiers .jar

Organisations 
 Dex Media,
 , une filiale de Dex Media
 , une ancienne filiale de DEX One
 , une compagnie américaine de cosmétiques